Polgár es una palabra húngara que significa «ciudadano» y que puede referirse a:

 Polgár, una ciudad en Hungría.

También es un apellido húngaro, y entre las personas que lo llevan se encuentran:

 Las hermanas Polgár, tres de las mejores jugadoras de ajedrez de la historia:
 Zsuzsa Polgár;
 Zsófia Polgár;
 Judit Polgár.
 Jorge Polgar, economista uruguayo;
 László Polgár, pedagogo y ajedrecista, padre de las hermanas Polgár;
 László Polgár, bajista;
 Alfred Polgar, escritor austriaco;
 Franz Polgar (1900-1979), psicólogo, hipnotizador, participante en espectáculos.